Паяс — турецкий топоним. Может означать:

 Паяс (река) — река.
 Паяс — район.